Funt na stopę kwadratową (Pound per square foot - psf) – jednostka ciśnienia w brytyjskim systemie miar.
 1 psf = 47,8802589804 Pa ~= 0,05 kN/m2
 1 psf = 144 psi

Anglosaskie jednostki miar